Нижче наведено список 24 муніципалітетів провінції Трапані. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Трапані